Jorão ou Jeorão foi o nono rei de Israel Setentrional e era o último da dinastia de Onri, sendo filho de Acabe e Jezabel e irmão de seu antecessor Acazias. Seu reinado durou 12 anos.

Biografia 
O autor dos livros de Reis fala de Jorão de Israel e de Jorão de Judá na mesma passagem, o que pode causar confusão. Seu único ato conhecido foi quando ele, auxiliado por seu sobrinho Acazias, rei de Judá, lutou sem sucesso contra o exército de Hazael, rei de Arã-Damasco, em Ramote-Gileade, onde Jorão foi ferido. Então, Jorão retornou para se recuperar dos ferimentos em Jezreel. Um general chamado Jeú iniciou uma revolta, atirou uma flecha que perfurou o coração de Jorão, e ocupou o trono de Israel.

O autor da estela de Tel Dã (encontrada em 1993 e 1994 durante escavações arqueológicas no sítio de Tel-Dã) conta ter assassinado Acazias, o filho de Jeorão, e Jorão; o autor mais provável deste monumento é Hazael. Embora a inscrição seja de uma testemunha contemporânea desse período, os reis desses tempos eram acostumados a vangloriarem-se e a fazerem relatos exagerados, não está claro, porém se Jeú matou os dois reis (como a Bíblia relata) ou se foi Hazael (como a Estela de Tel Dã apresenta).

Árvore genealógica 
Árvore genealógica baseada na Bíblia:

Jorao
Jorao
Jorao